El Torneig de Bucarest 2009, també conegut com a BCR Open Romania 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre del 2009 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009